Sanz de Santamaría puede referirse a:
Aurelio París Sanz de Santamaría
Guillermo París Sanz de Santamaría
Antonio París Sanz de Santamaría
Domingo Caicedo Sanz de Santamaría
Estanislao Vergara Sanz de Santamaría